Thur – rzeka we wschodniej Szwajcarii
 Thur – rzeka we wschodniej Francji

Zobacz też:
 Thür